Caius Caninius Rebilus est un nom d'homme romain qui peut référer à :
 Caius Caninius Rebilus, légat de Jules César puis consul suffect en 45 av. J.-C.
 Caius Caninius Rebilus, fils du précédent, consul suffect en 12 av. J.-C., mort pendant son consulat.
 Caius Caninius Rebilus, probablement fils ou petit-fils du précédent, consul suffect en 37 ap. J.-C.